Marshall Law peut faire référence à :
 Marshall Law, un personnage de la série de jeux vidéo Tekken ;
 Marshall Law, un groupe de metal britannique ;
 , une série télévisée australienne de 2002.

Voir aussi 
 
 Marshal Law, bande dessinée de Pat Mills et Kevin O'Neill.